Laura Weider ist der Name folgender Personen:

* Laura Weider (Musikerin) (* 1981), deutsche Musikerin
 Laura Weider (Schauspielerin) (* 1982), deutsche Schauspielerin